

Anno 
 639 o 639 a.C.

Codici 
 639 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Dresda, in Sassonia, regione tedesca

Matematica 
 639 – numero